Boża Wola (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kościański
 Boża Wola (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Olkuski
 Boża Wola (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Włocławski
 Boża Wola (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Kutnowski
 Boża Wola (powiat Lubelski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubelski
 Boża Wola (powiat Zamojski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Zamojski
 Boża Wola (powiat Grodziski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Grodziski
 Boża Wola (powiat Legionowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Legionowski
 Boża Wola (powiat Miński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Miński
 Boża Wola (powiat Radomski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Radomski
 Boża Wola (Subkarpaten), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Mielecki
 Boża Wola (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Włoszczowski